Marco Aurélio Caro — imperador romano. Também conhecido somente como Caro

Topônimos

Villa Caro

Caro (Michigan)

Caro (Morbihan)
Caro (Pirenéus Atlânticos)

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história